Богородицкое — село в Смоленской области России, в Вяземском районе, административный центр Масловского сельского поселения. Расположено в восточной части области в 18 км к северо-западу от районного центра, возле автодороги Вязьма — Хмелита, на правом берегу реки Бебря (правого притока Вязьмы). Население — 276 жителей (2007 год).

История 
В 1781 году принадлежало помещице Анне Васильевне Паниной. В 1804 году в селе проживало 69 жителей.

11 октября 1941 г. здесь осуществлялся организованный прорыв окружённых частей Красной Армии из «Вяземского котла». Парк около храма села Богородицкого в течение дня несколько раз переходил из рук в руки. Штаб командующего окружённой группировкой генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина последние несколько дней перед началом прорыва находился в деревне Шутово (ныне урочище).

Достопримечательности 
 Церковь Одигитрии, 1782 г.
 Мемориал «Богородицкое поле» — посвящён памяти воинов Западного и Резервного фронтов, павших в «Вяземском котле», открыт 22 июня 2005 г.

См. также 
 Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь

Ссылки 
 Энциклопедия Смоленской области
 Экспонат в музей Богородицкого поля
 Богородицкое поле. Трагедия 1941 года. Вяземский котел.
 Экскурсия по музею Богородицкое поле, май 2017г.
 Музей Богородицкого поля | Знание — сила
 Противотанковый ёж под Вязьмой (эхо войны) — новый экспонат в музее «Богородицкое поле».

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)